El término MDQ puede referirse a:

 La ciudad argentina de Mar del Plata, conocida popularmente con esta sigla, perteneciente a su aeropuerto (Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla).
 El programa de televisión MDQ para todo el mundo, conducido por Eugenio y Sebastián "Culini" Weinbaum emitido por El Trece''. Que según en una emisión se refirió a la sigla MDQ admitiendo que significa Mar De Qulini